Gruia ist der Name von:

 Gruia (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți in Rumänien

Gruia ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Gruia (* 1983), deutsche Schauspielerin Filmproduzentin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Călin Gruia (1915–1989), rumänischer Schriftsteller
 Gheorghe Gruia (1940–2015), rumänischer Handballspieler